Kaimer ist der Familienname von:

 Gerd Kaimer  (1926–2016), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Solingen

Kaimer bezeichnet:

 SANHA Kaimer, Unternehmen zur Produktion von Rohrleitungen in Essen

Siehe auch:

 Kaymer
 Keimer